Il termine quantità (dal latino quantĭtas, -atis, da quantus, 'quanto', 'quanto grande') indica in genere la proprietà, per un ente individuale o una massa, di avere misurata, di norma in numeri, la propria grandezza. Esso può assumere diversi significati:

Fisica 
Quantità fisica (o grandezza fisica) – proprietà di un fenomeno, di un corpo o di una sostanza esprimibile quantitativamente
Quantità di sostanza – in un sistema fisico-chimico, numero di entità elementari che sono contenute nell'oggetto
Quantità di moto (anche impulso, momento lineare o momento) – grandezza vettoriale

Filosofia
Quantità – concetto filosofico

Linguistica 
Quantità – in fonologia, tratto prosodico relativo alla lunghezza o brevità dei fonemi

Pagine correlate
 Grandezza